Ubbelohde ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ubbelohde (1907–1988), belgisch-englischer physikalischer Chemiker, nach dem der Ubbelohde-Effekt benannt ist
 Amelie von Ubbelohde (1844–1938), deutsche Unternehmerin in der Torfindustrie sowie Erfinderin
 August Ubbelohde (1833–1898), Rechtsprofessor und Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Baldur Ubbelohde (1929–2018), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Charlottenburg 1985–1989
 Carsten Ubbelohde (* 1962), deutscher Zahnarzt und Politiker (AfD)
 Heinrich Ubbelohde-Doering (1889–1972), deutscher Ethnologe und Museumsdirektor
 Jobst-Hinrich Ubbelohde (* 1965), deutscher Verwaltungsjurist und politischer Beamter
 Johann G. L. Wilhelm Ubbelohde (1794–1849), hannoverscher Oberfinanzrat und Volkswirtschaftler
 Leo Ubbelohde (1877–1964), deutscher Physikochemiker
 Otto Ubbelohde (1867–1922), deutscher Maler, Radierer und Illustrator
 Theodor Ubbelohde (1805–1853), deutscher Verwaltungsjurist